Премьер дивизион () — высшая лига чемпионата Тонги по футболу.

Сильнейшие команды 

 Лотоха’апаи (SC Lotoha’apai) — 16-кратный чемпион
 Нгеле’я (Ngele’ia)
 Навутока (Navutoka)

Чемпионы

1970 — 1981 

 Результаты неизвестны

1982 

 Нгеле’я

1983 

 Нгеле’я

1984 

Официальное название турнира — Tongatapu Inter Club Championship 1984

1985 

Tongatapu Inter Club Championship 1985

1986 — 1997 

 Результаты неизвестны

1998

Призеры 

 Первый дивизион 

  Лотоха’апаи
  Ваолонголонго
  Ма’уфанга

 Второй дивизион 

  Кумифонуа
  Ниу'аунофо
  Попуа 2

 Региональный турнир  (BP Inter-district Championship 1998)
  Вахе'Ута
  Вахе Коло Хахаке
  Вава'у

1999

Финал 

 Лотоха’апаи — Колофо'оу — 2:0

2000 

 Лотоха’апаи

2001 

 Лотоха’апаи

2002 

 Высшая лига 

 Второй дивизион 

 Фунга'онетака

 Третий дивизион  (финалисты)
 
 Веитонго 2
 Лотоха’апаи 2

2003

2004 

 Лотоха’апаи

2005 

 Лотоха’апаи

2006 

 Премьер дивизион 

 Лотоха’апаи

 Первый дивизион 

 Лотоха’апаи 2

 Второй дивизион 

 Марист 2

 Молодёжное первенство 

 Лотоха’апаи

2007 

 Лотоха’апаи

2008 

 Лотоха’апаи

2009

Призеры 

 Премьер дивизион 

  Марист
  Лотоха’апаи
  Манука
 4. Нгеле’я
 5. Ахи'о Улакаи Ахаи

 Первый дивизион 

  Лонготеме
  Ха'амоко Юнайтед
  Ваолонголонго

 Второй дивизион 

  Колофо'оу
  Фолаха
  Фо'уи

 Молодёжное первенство 

  Фолаха
  Лотоха’апаи
  Фо'уи

2010/11

Призеры 

 Премьер дивизион 

  Лотоха’апаи
  Марист
  Колофо'оу

 Первый дивизион 

  Веитонго (Лотоха’апаи 2)
  Попуа
  Фолаха

Примечания

См. также 

 Кубок Тонги по футболу

Ссылки 
 Чемпионат Тонги на сайте RSSSF 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1970 года
Тонга
Футбол в Тонге